Анатолий Антонович Щудро (12 февраля 1921, село Гомельское (по другим данным — село Гупаловка) Екатеринославской губернии, теперь Криворожского района Днепропетровской области — 9 июля 2004, город Новомосковск Днепропетровской области) — украинский советский деятель, 1-й секретарь Новомосковского райкома КПУ Днепропетровской области. Герой Социалистического труда (1976). Член Ревизионной Комиссии КПУ в 1966-1971 г.

Биография 
Участник Великой Отечественной войны. Служил радистом на кораблях Черноморского флота.

Член ВКП(б) с 1944 года.

Затем находился на партийной работе в Днепропетровской области. Работал секретарем Новомосковского районного комитета КПУ Днепропетровской области.

В 1965—1986 годах — первый секретарь Новомосковского районного комитета КПУ Днепропетровской области.

После — на пенсии в городе Новомосковск Днепропетровской области. Был председателем Совета ветеранов Новомосковского района.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (24.12.1976);
 Орден Ленина (24.12.1976);
 Орден «Знак Почёта» (1958);
 Орден Отечественной войны 2-й степени (6.04.1985);
 медали.

Ссылка 
 
 Новомосковский район Днепропетровской области

Первые секретари районных комитетов КП Украины
Члены Ревизионной комиссии КП Украины
Родившиеся в Криворожском районе
Делегаты XXIII съезда КПСС